Prospekt Mira (česky doslovně Třída Míru) může být:

 Prospekt Mira (třída) – třída v Moskvě
 Prospekt Mira (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě
 Prospekt Mira (stanice metra v Krasnojarsku) – rozestavěná stanice metra v Krasnojarsku